Taivaljärvi är namnet på flera sjöar:
två varandra näraliggande sjöar i Rautavaara kommun i Norra Savolax:
Ala-Taivaljärvi,  (12 ha)
Ylä-Taivaljärvi,  (9 ha)
Taivaljärvi (sjö i Enare, Lappland)